bes (botanisch), een vlezige vrucht
bes (muziek), halve toon verlaagde b
Bes (godheid), godheid uit de Egyptische mythologie
Bes (Italië), frazione in Belluno (Belluno, Veneto, Italië)
Bès, rivier in Frankrijk
Biomassa Energiecentrale Sittard
VV BES, een amateurvoetbalvereniging uit Noord-Brabant
 BES: Banco Espírito Santo, een Portugese bank
BES, afkorting van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland genoemd

Bessen kan betrekking hebben op:
Vruchtenlikeur (bessenlikeur)
Bessenjenever